Albert Simon Cahen – schermidore francese
 Claude Cahen – arabista e storico francese
 Robert Cahen – artista francese